Mapplethorpe ist der Familienname von:
 Edward Mapplethorpe (* 1960), US-amerikanischer Fotograf und Maler
 Robert Mapplethorpe (1946–1989), US-amerikanischer Fotograf und bildender Künstler